Quesné est un patronyme porté notamment par :

 Henri Quesné (1813-1887), homme politique français ;
 Jacques Salbigoton Quesné (1778-1859),homme de lettres français.

Homonymie de patronyme